Судакевич — русская и украинская фамилия. Женская форма фамилии полностью совпадает с мужской.

Носители фамилии 
 Судакевич, Иван Иванович (1859—1896) — русский врач-патологоанатом.
 Судакевич, Анна Алексеевна (1906—2002) — советская актриса.